Wiktoria kan avse:

 Wiktoria - ett kvinnonamn, se Viktoria (namn)
 Wiktoria Johansson – svensk sångerska

Se även
 Victoria